Преспа је област коју деле Албанија, Грчка и Северна Македонија.

Преспа се може односити и на:
 Преспанско језеро
 Мало Преспанско језеро
 Преспа (Бјеловар)
 Преспа (село), Бугарска
 Горња Преспа, назив за општину Ресен
 Општина Преспа, Грчка
 Преспанска ношња
 Парк природе Преспа
 Национални парк Преспа
 Друштво Преспа